Termin SOD ima više značenja.
 Superoksid dismutaza, enzim
 Septooptička displazija, kongenitalna malformacija optičkog nerva